Cuomo è un cognome.

Persone 
 Famiglia Cuomo
 Cuomo,  famiglia politica degli Stati Uniti:
 Mario Cuomo – avvocato e politico statunitense di origini italiane (1932-2015), dal 1983 al 1994 governatore dello Stato di New York;
 Andrew Cuomo – giurista e politico statunitense (1957–), dal 2011 governatore dello Stato di New York, figlio di Mario Cuomo;
 Kerry Kennedy Cuomo – scrittrice e attivista statunitense, ex moglie di Andrew (1958–);
 Chris Cuomo, giornalista, figlio di Mario Cuomo;
 Margaret I. Cuomo, medico radiologo, filantropo, figlia di Mario Cuomo;

 Altri 
 Alfonso Cuomo – dirigente sportivo italiano (1901-1967);
 Franco Cuomo – giornalista e scrittore italiano (1938-2007);
 Giovanni Cuomo – docente universitario e ministro italiano (1874-1948);
 Giuseppe Cuomo – calciatore italiano (1998-)
 Ignazio Cuomo – ingegnere e architetto italiano (1710 ca.- 1770);
 Maria Cuomo – vero nome (e primo nome d'arte) di Nancy Cuomo (1949–);
 Pierluigi Cuomo – attore italiano;
 Rivers Cuomo – cantante e chitarrista statunitense (1970–);
 Salvatore Cuomo – cuoco, imprenditore e personaggio televisivo italiano naturalizzato giapponese;
 Sandro Cuomo – schermidore e campione olimpico italiano (1962–).

Arte
 Palazzo Cuomo – palazzo monumentale di Napoli